El topónimo gallego Currás puede referirse a:

en la provincia de La Coruña 
Currás (Abegondo), lugar de la parroquia de Vizoño, en el municipio de Abegondo;
Currás (Arzúa), lugar de la parroquia de Dodro, en el municipio de Arzúa;
Currás (Boimorto), lugar de la parroquia de Cardeiro, en el municipio de Boimorto;
Os Currás (Cabañas), lugar de la parroquia de Irís, en el municipio de Cabañas;
Os Currás (Cambre), lugar de la parroquia de Vigo, en el municipio de Cambre; 
Currás (Carral), lugar de la parroquia de Tabeaio, en el municipio de Carral;
Currás de Abaixo, lugar de la parroquia de Couso, en el municipio de Coristanco;
Currás de Arriba, lugar de la parroquia de Couso, en el municipio de Coristanco;
Currás (Fene), lugar de la parroquia de Barallobre, en el municipio de Fene;
Currás (Frades), lugar de la parroquia de Gafoi, en el municipio de Frades;
Currás (Irijoa), lugar de la parroquia de Irijoa, en el municipio de Irijoa;
Os Currás (Bemantes), lugar de la parroquia de Bemantes, en el municipio de Miño;
Os Currás (Perbes), lugar de la parroquia de Perbes, en el municipio de Miño;
Os Currás (Vilanova), lugar de la parroquia de Vilanova, en el municipio de Miño;
Currás (Monfero), lugar de la parroquia de Taboada, en el municipio de Monfero;
Os Currás (El Pino), lugar de la parroquia de Pastor, en el municipio de O Pino;
Currás (Puenteceso), lugar de la parroquia de Cospindo, en el municipio de Ponteceso;
Currás (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de Bermui, en el municipio de As Pontes de García Rodríguez;
Os Currás (San Saturnino), lugar de la parroquia de San Sadurniño, en el municipio de San Sadurniño;
Os Currás (Monte), lugar de la parroquia de Santa Mariña do Monte, en el municipio de San Sadurniño; 
Currás (Vilasantar), lugar de la parroquia de Barbeito, en el municipio de Vilasantar;
Os Currás (Filgueira de Barranca), lugar de la parroquia de Filgueira de Barranca, en el municipio de Oza-Cesuras;
Os Currás (Filgueira de Traba), lugar de la parroquia de Filgueira de Traba, en el municipio de Oza-Cesuras;
Os Currás (Loureda), lugar de la parroquia de Loureda, en el municipio de Oza-Cesuras.

en la provincia de Lugo 
Os Currás (Cabaneiro), lugar de la parroquia de Cabaneiro, en el municipio de Abadín;
Os Currás (Galgao), lugar de la parroquia de Galgao, en el municipio de Abadín;
Os Currás (Romariz), lugar de la parroquia de Romariz, en el municipio de Abadín;
Os Currás (Alfoz), lugar de la parroquia de Lagoa, en el municipio de Alfoz;
Os Currás (Begonte), lugar de la parroquia de Carral, en el municipio de Begonte;
Os Currás (Quintela), lugar de la parroquia de Quintela, en el municipio de Castro de Rey;
Os Currás (Santa Locaia), lugar de la parroquia de Santa Locaia, en el municipio de Castro de Rey;
Os Currás (Cospeito), lugar de la parroquia de Lamas, en el municipio de Cospeito;
Currás (Carballo), lugar de la parroquia de Carballo, en el municipio de Friol;
Currás (Roimil), lugar de la parroquia de Roimil, en el municipio de Friol;
Currás (Xiá), lugar de la parroquia de Xiá, en el municipio de Friol;
Os Currás (Burgás), lugar de la parroquia de Burgás, en el municipio de Xermade;
Os Currás (Candamil), lugar de la parroquia de Candamil, en el municipio de Xermade;
Os Currás (Miraz), lugar de la parroquia de Miraz, en el municipio de Xermade;
Currás (Muras), lugar de la parroquia de A Balsa, en el municipio de Muras;
Os Currás (Ourol), lugar de la parroquia de Xerdiz, en el municipio de Orol;
Currás (Outeiro de Rei), lugar de la parroquia de Candai, en el municipio de Outeiro de Rei;
Currás (Pantón), lugar de la parroquia de Santo Estevo do Mato, en el municipio de Pantón;
Currás (Pastoriza), lugar de la parroquia de Bretoña, en el municipio de Pastoriza;
Currás (A Pontenova), lugar de la parroquia de Rececende, en el municipio de A Pontenova;
Currás (Alba), lugar de la parroquia de Alba, en el municipio de Vilalba;
Currás (Goiriz), lugar de la parroquia de Goiriz, en el municipio de Vilalba;
Os Currás (Árbol), lugar de la parroquia de Árbol, en el municipio de Vilalba;
Os Currás (Distriz), lugar de la parroquia de Distriz, en el municipio de Vilalba;
Os Currás (Gondaísque), lugar de la parroquia de Gondaísque, en el municipio de Vilalba.

en la provincia de Orense 
Os Currás (Os Abeledos), lugar de la parroquia de Os Abeledos, en el municipio de Montederramo;
Os Currás (As Chás), lugar de la parroquia de As Chás, en el municipio de Montederramo;
Os Currás (A Pobra de Trives), lugar de la parroquia de Piñeiro, en el municipio de A Pobra de Trives;
Currás (Rairiz de Veiga), lugar de la parroquia de Rairiz de Veiga, en el municipio de Rairiz de Veiga;
Currás (San Cibrao das Viñas), lugar de la parroquia de Gargantós, en el municipio de San Cibrao das Viñas.

en la provincia de Pontevedra 
Currás (Caldas de Reis), lugar de la parroquia de Godos, en el municipio de Caldas de Reis;
Currás (Marín), lugar de la parroquia de Seixo, en el municipio de Marín;
Os Currás (O Porriño), lugar de la parroquia de Porriño, en el municipio de O Porriño;
Currás (Portas), lugar de la parroquia de Portas, en el municipio de Portas;
Currás (Romai), lugar de la parroquia de Romai, en el municipio de Portas;
Currás (Salvaterra de Miño), lugar de la parroquia de Leirado, en el municipio de Salvaterra de Miño;
Currás (Silleda), lugar de la parroquia de Cira, en el municipio de Silleda;
Currás (Tomiño), parroquia del municipio de Tomiño;
Currás (Vigo), lugar de la parroquia de Oia, en el municipio de Vigo;
Currás (Vilanova de Arousa), lugar de la parroquia de Caleiro, en el municipio de Vilanova de Arousa.